Lilong (Thoubal), Indiasa plaats
Lilong (Imphal West), Indiasa plaats